The Green Promise est un film américain réalisé par William D. Russell, sorti en 1949.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : The Green Promise
 Réalisation : William D. Russell
 Scénario : Monte Collins
 Photographie : John L. Russell
 Musique : Rudy Schrager
 Pays d'origine : États-Unis
 Format : Noir et blanc - 1,33:1
 Genre : drame
 Date de sortie : 1949

Distribution 
 Marguerite Chapman : Deborah Matthews
 Walter Brennan :  Matthews
 Robert Paige : David Barkley
 Natalie Wood : Susan Matthews
  : Phineas Matthews
 Connie Marshall : Abigail Matthews
 Robert Ellis : Buzz Wexford
 Jeanne LaDuke : Jessie Wexford 
 Irving Bacon : Julius Larkins
 Milburn Stone : Révérend Jim Benton
 Sam Flint :  Pomeroy (non crédité)
 Martin Milner : Joe (non crédité)
 Will Wright :  Grinstedt (non crédité)
 Lee Phelps (non crédité)

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1949
Film dramatique américain
Film américain en noir et blanc
Film de RKO Pictures